Il termine ruolo etimologicamente deriva dal francese rôle contrazione di rôtle e questo a sua volta dal latino ròtulus o rùtula diminutivo di ròta che vuol dire ruota, disco, giro. Il rotulus era quindi un rotolo di carta.

Ruolo – documento che indica la somma che deve pagare il contribuente.
Ruolo – in sociologia, il comportamento che un individuo mette in atto nella società secondo le regole che questa gli impone.
Ruolo – un catalogo o un registro dove sono elencate persone o cose riferibili ad una associazione o a una categoria, oppure coloro che fanno parte di una organizzazione o di un ente pubblico.
Ruolo – registro dove sono indicate cronologicamente le cause da trattare in tribunale o, più in generale, registro in cui sono elencati nominativi o raccolti dati riguardo ad una particolare categoria o materia.
Ruolo – la parte che un attore recita in uno spettacolo.
Ruolo – nello sport, compito che un giocatore deve svolgere nel gruppo a cui appartiene.
Ruolo – l'incarico a tempo indeterminato conferito a un dipendente civile o militare della pubblica amministrazione.